Берланга-де-Дуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 220,18 км². Население 1012 человек (на 2010 год).

Главная достопримечательность Берланги — полуразрушенная средневековая крепость, возведённая маркизами из рода Веласко.

Население

Примечания

Ссылки 
 web del Ayuntamiento de Berlanga

Муниципалитеты Сории